Аджапуа Исмаил (; род Члоу) — абхазский дворянин, лидер антиколониального движения абхазов в Кавказскую войну.

Биография 
Родился в горном поселке Аймара (ныне часть села Члоу), в конце XVIII или же в начале XIX века. В документах того периода указывается о дворянском титуле, хотя род Аджапуа принадлежал к сословной прослойке анхаю цкя (свободные жители), возможно дворянский статус был закреплен лично за ним и его потомками (линия которых прервалась в середине XX века). Происходил их патронимической ветви «сыновей Мадлея», по имени предка. 

В 1835 году члоуцы, ведомые Исмаилом, подняли восстание. Вероятно, был пойман в ходе восстания, ибо в 1836 году его под конвоем хотели отправить в Редут-Кале, но значительная толпа абхазов сумела отбить Исмаила и скрыться в горы. В 1840 году предпринимают еще одну попытку восстания. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Отец — Ажи-гирей. Братья — Кишв и Хусейн. Сыновья — Якуб, Хабидж, Халил.

Примечания

Литература 
 
 

Абхазская аристократия
Участники Кавказской войны
Родившиеся в Члоу